Tommy Gustavsson kan avse någon av följande:

Tommy Gustafsson (född 1944), svensk galopptränare
Tommy "Gyxa" Gustafsson (född 1948), svensk fotbollsspelare
Thommy Gustafson (1948–2019), svensk musiker i Sven-Ingvars